Yang di-Pertuan bezeichnet folgende Titel:

 Yang di-Pertuan Agong, Bezeichnung für den malaysischen Wahlkönig
 Yang di-Pertuan Besar
 Yang di-Pertuan Negara, Bezeichnung für Staatsoberhäupter unter anderem in Singapur und Brunei
 Yang di-Pertua Negeri, Titel des zeremoniellen Staatsoberhaupts der malaysischen Bundesstaaten